Ла Салитрера има више значења:

 Ла Салитрера (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Салитрера (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Салитрера (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Салитрера (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Салитрера (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Салитрера (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Салитрера (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Салитрера (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Салитрера (Текозаутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Салитрера (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Салитрера (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Салитрера (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику